

Codici 
 SCJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smith Cove (Alaska) (Stati Uniti)

Religione 
 S.C.J. – Congregazione del Sacro Cuore di Gesù